

Ludność 
Ludność Gwadelupy wynosiła w 2012 roku 403 977. Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosiła 77,0 lat dla mężczyzn, i 83,5 dla kobiet (dane na rok 2011).

Języki 
Francuski jest językiem urzędowym nauczanym w szkołach. Antylskim kreolskim francuskim mówi duża część populacji, rozumie prawie cała, i uczy się go w niektórych szkołach. W dokumencie z 2007 roku wydanym przez International Organization of la Francophonie, stwierdzono, iż liczba ludności francuskojęzycznej wynosi 80,2%, a 14,9% częściowo francuskojęzycznej.

Statystyka urodzeń i zgonów 
Następujące dane statystyczne obejmują Saint-Martin i Saint-Barthélemy.

 Z wyłączeniem St Barthelemy i Saint-Martin

Struktury ludności 
Źródło

Struktura ludności (01.01.2010) (Prowizoryczne szacunki) (Dane z wyłączeniem St Barthelemy i Saint-Martin):

Struktura ludności (01.01.2014) (Szacunki) (Dane z wyłączeniem St Barthelemy i Saint-Martin):

Przypisy 

 Gwadelupa
Gwadelupa